Никольское — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в составе сельского поселения Старобурасское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров по прямой на запад-северо-запад от районного центра поселка Базарный Карабулак.

История
Официальная дата основания 1702 год.

Население  
Постоянное население составляло 35 человек в 2002 году (русские 57%, армяне 34%) , 15 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района